Акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт» (АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») – комплексный многопрофильный отраслевой проектный институт. Образован в 2011 году путем объединения в одном юридическом лице проектно-конструкторских подразделений предприятий, входящих в Топливную компанию «ТВЭЛ». АО «ЦПТИ» является одним из ведущих проектных институтов в области комплексного проектирования, конструирования и изготовления оборудования для промышленных объектов использования атомной энергии.  

В Институте отлажена система проектного управления, которая дает возможность оперативно создавать проектные команды под задачи и требования заказчиков. В своей работе специалисты ЦПТИ успешно внедряют технологии BIM для оптимизации капитальных и эксплуатационных затрат на всех стадиях жизненного цикла объектов.

Инженерами АО «ЦПТИ» активно используются современные методы проектирования и новейшее программное обеспечение, позволяющее оптимизировать процессы проектирования и конструирования, создавать вариантность проектных решений, оптимизировать стоимость, эффективно размещать оборудование и инженерные системы.

Для обеспечения эффективной деятельности создана сеть из филиалов АО «ЦПТИ» в различных регионах Российской Федерации и на территории государства, входящего в состав СНГ. 

АО «ЦПТИ» входит в структуру Интегратора российской атомной отрасли по направлению бизнеса «Вывод из эксплуатации и обращение с сопутствующими РАО» (по решению Госкорпорации Росатом таким интегратором в 2019 году назначено АО «ТВЭЛ»). ЦПТИ выступает одним из четырех центров компетенций по ВЭ ЯРОО и специализируется на комплексных инженерно-радиационных обследованиях (КИРО) и разработке проектов по выводу из эксплуатации промышленных объектов, реабилитации и рекультивации загрязненных территорий, а также ведет деятельность по обращению с РАО и промышленными отходами.

АО «ЦПТИ» входит в перечень специальных товаров, работ и услуг для нужд атомной отрасли по выполнению проектно-изыскательских и опытно-конструкторских работ для предприятий Топливной компании «ТВЭЛ».

Институт имеет полный спектр лицензионно-разрешительных документов, необходимых для выполнения работ по проектированию, конструированию и изготовлению оборудования для объектов использования атомной энергии. 

В 2022 году состоялось открытие филиала АО «ЦПТИ» в Республике Таджикистан (г. Истиклол) для выполнения работ на площадке «Табошар» в рамках реализации Межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

Является одним из ключевых звеньев всей структуры ТК «ТВЭЛ», в котором сосредоточены наиболее компетентные специалисты атомной отрасли России.

Сформирована концепция развития института до 2030 года.

Ключевые проекты АО «ЦПТИ» 
Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ») создан в 2011 году путем централизации проектно-конструкторских подразделений Топливной компании «ТВЭЛ» в одном юридическом лице. 

Одна из ключевых задач института — своевременное и качественное исполнение государственных контрактов. Генеральный проектировщик объекта - Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), создаваемого в рамках Национального проекта "Наука и университеты". Уникальный объект класса «мегасайенс», ускоритель поколения 4+, мощностью 3ГэВ – третий объект, создаваемый в мире для решения прикладных научных задач. Подобные объекты не проектировались в России более 20 лет.  

Среди других ключевых проектов АО «ЦПТИ»:  

- Разработка проектной и рабочей документации по техническому перевооружению Северской ТЭЦ;

- Реконструкция термоядерного комплекса ТСП (токамак с сильным полем) АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»;

- Реконструкция зданий 124, 125 с созданием и размещением испытательных стендов мощного источника нейтронов и электрореактивных двигателей АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»;

- Создание современного фармацевтического производства изотопной продукции медицинского назначения на площадке АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» (дивизион «Русатом Хэлскеа»);

- Изготовление и поставка перегрузочных машин для энергоблоков № 1-4 АЭС «Аккую» (строится в Турции по российскому проекту);

- Подготовка к выводу из эксплуатации объектов радиохимического завода АО «СХК»;

- Подготовка к выводу из эксплуатации зданий химико-металлургического завода АО «СХК».

Основные направления деятельности 
 Проектно-изыскательские работы (ПИР) для предприятий Топливной компании «ТВЭЛ» и предприятий Госкорпорации «Росатом».
ПИР для источников синхротронного излучения.
ПИР для объектов науки.
ПИР для ядерного топливного цикла (ЯТЦ).
ПИР для отраслевых интеграторов.
ПИР для ядерной медицины.
ПИР для вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО).
Проведение комплексных инженерно-радиационных обследований (КИРО).
Конструирование и изготовление нестандартизированного технологического оборудования (оборудование для ЯТЦ, оборудование для обращения с РАО и ОЯТ, оборудование для объектов науки, емкостное оборудование и оборудование для транспортировки).
Вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО) и рекультивация.
Цифровой инжиниринг и робототехнические комплексы.
Цифровое КИРО.
Цифровые "двойники" зданий и сооружений.
Технологии информационного моделирования (ТИМ).

Структура 
Центральный офис в г. Москве. 8 филиалов на территории России и 1 филиал в СНГ:

•    Ангарский филиал (г. Ангарск, Иркутская область);

•    Глазовский филиал (г. Глазов, Удмуртская Республика);

•    Новосибирский филиал (г. Новосибирск, Новосибирская область);

•    Сибирский филиал (г. Северск, Томская область);

•    Уральский филиал (г. Новоуральск, Свердловская область);

•    Электростальский филиал (г. Электросталь, Московская область);

•    Красноярский филиал (г. Железногорск, Красноярский край);

•    Санкт-Петербургский филиал (г. Санкт-Петербург);

•    Филиал в Республике Таджикистан (г. Истиклол).

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт АО «ЦПТИ»

https://www.rosatom.ru/journalist/news/ao-tspti-zaklyuchilo-goskontrakt-na-proektirovanie-tsentra-s-sinkhrotronom-poslednego-pokoleniya-ski/

Компании Москвы
Научные институты России
Предприятия атомной промышленности России
Предприятия Росатома